Tato stránka obsahuje seznamy některých tureckých měst.

Podle počtu obyvatel 
Zdaleka největší městskou aglomerací v Turecku je Istanbul, zahrnující 11 588 545 obyvatel (2008).

Následující tabulka představuje všechna města nad 20000 obyvatel. Údaje vycházejí ze sčítání lidu z 21. října 1990 a 22. října 2000, a 31. října 2007, připojen je odhad k 31. lednu 2008. Počty obyvatel se vztahují k vlastním městům, samostatná předměstí nejsou zahrnuta.

Podle abecedy 
 Adana
 Antalya
 Ankara (hlavní) – 3,5 mil. obyvatel
 Balıkesir
 Batman
 Bolu
 Bursa
 Denizli
 Diyarbakır
 Edirne
 Eskişehir
 Erzincan
 Erzurum
 Gaziantep
 Hakkâri
 İskenderun
 Istanbul (největší) – 8 mil. obyvatel
 Izmir – 1 mil. obyvatel
 Kahramanmaraş
 Kars
 Kayseri
 Kırşehir
 Kocaeli
 Konya
 Malatya
 Manya
 Mersin
 Niğde
 Samsun
 Siirt
 Side 
 Sivas
 Şanlıurfa
 Tarsus
 Trabzon
 Van
 Yozgat
 Zonguldak

Externí odkazy 
 

 
Města
Turecku
Turecko